Черна-Могила (Бургасская область) — село в Болгарии.
 Черна-Могила (Хасковская область) — село в Болгарии.

См. также 
 Чёрная могила